Slovo základ má mnoho významů:

 základ (stavebnictví), také základy – spodní část budovy
 základový pas
 základová deska
 základ mocniny – báze mocniny nebo číselné soustavy (například šestnáctková soustava je soustava o základu 16)
 Slovní základ – část slova, která se při ohýbání slova nemění
aj.

Externí odkazy